Adem Jashari (1955–1998), héros albanais ;
  (1967–1998), nationaliste albanais ;
  (1950–1998), nationaliste albanais ;
  (née en 1946), femme politique kosovare ;
 Ragip Jashari (1961–1999), homme politique albanais ;
 Robert Jashari (né en 1938), footballeur albanais ;
  (née en 1988), footballeuse albanaise.